Le Live, album du groupe français L5, 2004
 Le Live, album du groupe  français Kids United, 2017
LeLive, une webTV diffusée entre février et mai 2020

Voir aussi